Landers är ett efternamn.

Personer med efternamnet
Audrey Landers (född 1956), amerikansk skådespelare
Bob Landers (1940–1996), australisk rugbyspelare
John Landers (född 1952), rektor vid Hertford College, Oxford
John Joe Landers (1907–2001), irländsk sportperson